Перл може бити:

 Перл, програмски језик
 Перл (Мозел), општина у њемачкој савезној држави Сарланд у округу Мерциг-Вадерн
 Перл (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Перл (Мисисипи), град у америчкој савезној држави Мисисипи